Finis Poloniae, locuzione latina
Finis Valorum, personaggio di Guerre stellari
Finiș, comune della Romania ubicato nel distretto di Bihor